Зелда Тинска (), рођена као Милица Зелда Тинска (Београд, 21. фебруар 1975) је српска глумица која живи и ради у Лондону.
На продукцији филм а ExMachina који је награђен Оскаром, радила је Зелда Тинска.

Њена мајка Јелена Тинска је глумица и балерина.

Филмографија 

|-
|2000.||||The Beach||Соња||
|-
|2000.||||Holby City||||
|-
|2002.||||Auf Wiedersehen, Pet||Ирена||
|-
|2003.||||Hard Labour||Јелена||
|-
|2003.||||The Mother||||
|-
|2003.||||Midnight Feast||||
|-
|2004.||||Mathilde||||
|-
|2005.||||Beneath the Skin||Лена||
|-
|1999—2005.||||The Bill||Миа||
|-
|2007.||||EastEnders||||
|-
|2008.||Таксиста||Taximan||||
|-
|2009.||||Waking the Dead||||
|-
|2010.||||Capture Anthologies: Love, Lust and Tragedy||Јелена||
|-
|2010.||||Coronation Street||Анка||
|-
|2011.||||Sirens||||
|-
|2012.||Смрт човека на Балкану||Death of a Man in the Balkans||Марина||
|-
|2013.||||The Lady Vanishes||||
|}

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 
 

Рођени 1975.
Глумци из Београда
Српске глумице
Биографије живих особа